Бич Сити има више значења:
 Бич Сити (Тексас)
 Бич Сити (Охајо)